HMS Zulu je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Zulu (1909) 
 HMS Zulu (F18) 
 HMS Zulu (F124)

Zulu